Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 15 au .

Olga Morozova remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Kull.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eugenia Birioukova et Marina Kroschina.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1971 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Moscou
1971 en Union soviétique
Sport en février 1971